Mordklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Mordklinge (Aubach), rechtes Bachtal zum Aubach (zum Hambach, zur Sulm) nahe Hößlinsülz, Stadt Löwenstein, Landkreis Heilbronn
 Mordklinge (Fischbach), linkes Bachtal zum Fischbach (zur Murr) vor Mittelfischbach, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis
 Mordklinge, Tal des Mordklingenbächles, rechter Zufluss des Gänsbachs oder Göckelbachs (zum Otterbach, zur oberen Murr) zwischen Ober- und Unterneustetten. Stadtteil Kirchenkirnberg, Murrhardt, Rems-Murr-Kreis 
 Mordklinge (Neckar), rechtes Bachtal zum Neckar an der Staustufe Guttenbach, Gemeinde Binau, Neckar-Odenwald-Kreis

Siehe auch:
 Mordbach
 Mordgraben